Taboadela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Taboadela (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Ourense, 
 Taboadela (kommun), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Spanienförgreningar